Jan IV. Braniborský (kolem 1261 – 1305) byl braniborský markrabě z jánské větve rodu Askánců.

Život 
Narodil se jako syn braniborského markraběte Konráda I. a jeho manželky Konstancie Velkopolské. Od roku 1286 působil jako otcův spoluvládce. V roce 1302 se oženil s Hedvikou Slezskou. Jejich manželství ale zůstalo bezdětné. Jan IV. svého otce o mnoho let nepřežil, neboť zemřel roku 1305, tedy pouhý rok po otcově smrti.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1305
Muži